Жи́лина — топоним, а также женская форма русской фамилии :

Топонимы 
 Жи́лина — город в Словакии.
 Жилина — район в Словакии.
 Жилина — деревня в Каргапольском районе Курганской области России.
 Жилина — деревня в Орловском районе Орловской области России.

Спортивные клубы 
 «Жилина» — словацкий футбольный клуб.
 «Жилина» — словацкий хоккейный клуб.

Известные носительницы фамилии 
 Жилина, Антонина Александровна (род. 1949) — российский политический и государственный деятель, депутат Государственной Думы I созыва.
 Жилина, Елена Ефимовна (1890—1963) — русская советская актриса, народная артистка СССР.
 Жилина, Розетта Андреевна (1933—2003) — советский и российский математик-программист, лауреат Государственной премии СССР.
 Жилина, Татьяна Васильевна (1911—1974) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 
 
 Жилины